Pataki Miklós
 Pataki Miklós (18. század) költő
 Pataki Miklós (1944–2020) magyar labdarúgó
Pataky Miklós
 Pataky Miklós (19-20. század) sátoraljaújhelyi városi jegyző, újságíró
 Pataky Miklós (1899–1949) magyar színész, színházi rendező